Centro (Madrid), un districte de la ciutat de Madrid.
 Centro (Montevideo), un barri de la ciutat de Montevideo, Uruguai.
 Centro (Santa Maria), un barri de la ciutat brasilera de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
 Centro (Rio de Janeiro), barri de la ciutat brasilera de Rio de Janeiro.
 Centro (municipi), municipi mexicà de l'estat de Tabasco

Vegeu també 
 Centre